Preti ist der Familienname folgender Personen:

 Fabiano Preti (* 1978), italienischer Fußballschiedsrichterassistent
 Francesco Maria Preti (1701–1774), italienischer Architekt
 Gaetano Preti (1891–1963), italienischer Turner
 Luigi Preti (1914–2009), italienischer Politiker
 Mattia Preti (1613–1699), italienischer Freskenmaler des Barocks und Ordensritter der Malteser